

Geografia 
 Udu – Local government area della Nigeria

Sigle 
 Unione degli universitari – associazione studentesca italiana

Musica 
 Udu – particolare tamburo africano utilizzato in Nigeria